Novomoskovsk (en ucraniano Новомосковськ; en ruso: Новомосковск) es una ciudad de Ucrania, en el óblast de Dnipropetrovsk y es el centro administrativo del raión de Novomoskovsk. Está situada a orillas del río Samara, afluente del río Dnieper a 28 kilómetros al noroeste de Dnipropetrovsk. Su población es de 70.952 habitantes (2005).

Historia 
A finales del siglo XVII existía un emplazamiento cosaco llamado Samartchyk (o Novoselisty) en el lugar que ocupa actualmente Novomoskovsk. Posteriormente se convirtió en un importante centro de los cosacos de Zaporozhia. En 1784, Samartchyk se convierte en la ciudad de Ekaterynoslav, centro del gobierno de Ekaterynoslav. Más tarde, Ekaterynoslav fue sustituida debido a su situación desfavorable a orillas del Dnieper y el gobierno pasó a Dnipropetrovsk. Después de esta época, el resto de la ciudad formó Novomoskovsk que significa "Nuevo Moscú".

Población

Enlaces externos 
 Novomoskovsk en WikiMapia

Localidades del óblast de Dnipropetrovsk